Bogor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Bogor, kabupaten, Jawa Barat, 
 Bogor, ort, Jawa Barat, 
 Bogor, Indramayu, by, 
 Bogor, Klaten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar